Ustrój polityczny Aten (Arystoteles)
 Ustrój polityczny Aten (Stary Oligarcha)